— город в Японии, расположенный в юго-восточной части префектуры Айти на берегу нижнего течения реки Тоё. Основан 1 мая 1969 года путём объединения посёлков Тоёкава, Усикубо, Кокуфу и села Явата уезда Хои.  Город является центром машиностроения (в том числе оптической отрасли) и деревообработки.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Айти